Das Adjektiv opak bezeichnet:

 in der Physik die Lichtundurchlässigkeit von Stoffen, oft von Glas, siehe Opazität
 in der Sprachphilosophie einen Kontext, in dem gleichbedeutende Begriffe nicht austauschbar sind, siehe Opaker Kontext
 in der Informatik eine Datenabstraktion des Zugriffs über definierte Schnittstellen, siehe Objektorientierung
 in der Computergrafik das Gegenteil von transparent, siehe Transparenz (Computergrafik)

Der Name Opak bezeichnet:

 Opak (Fluss), einen Fluss in Indonesien

Siehe auch:

 Opok, Weinbauböden in der Steiermark
 OPAC, Online Public Access Catalogue
 Opaker Datentyp